Wim de Groot (schilder), voormalig kunstschilder (1877–1956)
 Wim de Groot (voetballer), oud-voetballer van D.F.C.